Stern se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick Claude Stern
 Stephen Stern
 William Louis Stern